Le Grand Prix moto de la Communauté valencienne 2022 est la vingtième et dernière manche du championnat du monde de vitesse moto 2022.

Cette  édition du Grand Prix moto de la Communauté valencienne s'est déroulée du  au  sur le Circuit de Valence Ricardo Tormo à Valence.
A l'issue de ce grand prix, Francesco Bagnaia et Augusto Fernández ont été respectivement sacrés champions du monde de MotoGP et de Moto2.

Classement MotoGP

Classement Moto2

Classement Moto3

Classement provisoire au championnat

MotoGP

Moto2

Moto3

Notes

Références 

2022
Sport en Espagne en 2022
Sport en novembre 2022
Valence